Trac est une application web libre de gestion complète de projet par Internet, développée en Python (à ne pas confondre avec un autre logiciel de gestion de projet, Track+)

Trac inclut :

 Un Wiki,
 Gestion de feuilles de route,
 Historique,
 Rapport de bugs,
 Explorateur subversion.

Il est développé par la société Edgewall Software, inspiré de CVStrac.

L'affichage web de Trac fonctionne grâce au moteur de  Genshi, développé à cette occasion.

Depuis la version 0.9, Trac est distribué sous licence BSD.

Trac est très largement utilisé par les projets open source, mais également dans les entreprises.

Concurrents 
 5pm 
 codeBeamer (logiciel propriétaire)
 InLoox
 Projektron BCS
 Redmine
 ChiliProject
 Tuleap

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Logiciel de suivi de problèmes
 Bugzilla
 Redmine
 Liste de logiciels wiki
 Jira

Liens externes 
  
  Trac Hacks (plug-ins pour Trac)

Wiki
Moteur de wiki
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Moteur de template
Forge logicielle libre